Indonesië
 Tanah Pinem (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Pinem (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra